Люк Теодо́р Уо́лтон (; родился 28 марта 1980 года в Сан-Диего, штат Калифорния) — американский профессиональный баскетболист и тренер. Был помощником тренера «Голден Стэйт Уорриорз» Стива Керра, в сезоне 2015/2016 исполнял обязанности главного тренера. С 2016 по 2019 год был главным тренером «Лос-Анджелес Лейкерс», с 2019 по 2021 год – главный тренер команды «Сакраменто Кингз». Сын знаменитого баскетболиста Билла Уолтона, входящего в баскетбольный Зал славы. Уолтон играл на позиции лёгкого форварда, был выбран во втором круге на драфте НБА 2003 года под 32-м номером командой «Лос-Анджелес Лейкерс». Чемпион НБА в сезоне 2008/2009, 2009/2010, вице-чемпион НБА в сезоне 2007/2008.

После того как Люк Уолтон стал дважды чемпионом НБА (2009, 2010) в составе «Лос-Анджелес Лейкерс», Люк и его отец Билл Уолтон стали третьим дуэтом, когда отец и сын оба являются чемпионам НБА. Первой такой парой были Мэтт Гукас-старший и его сын Мэтт Гукас-младший. Рик Бэрри и Брент Бэрри стали вторым дуэтом, когда Брент выиграл чемпионат НБА в 2005 и 2007 году в составе «Сан-Антонио Спёрс».

Игровая карьера 
15 марта 2012 года Уолтон был обменян в «Кливленд Кавальерс» вместе с Джейсоном Капоно и правом выбора в первом раунде драфта 2012 года на Рамона Сешнса и Кристиана Айенгу.

Тренерская карьера 
3 июля 2014 года Уолтон был назначен помощником тренера «Голден Стэйт Уорриорз» Стива Керра. Команда выиграла чемпионат НБА в 2015 году. 1 октября 2015 года Керр временно отошёл от исполнения обязанностей тренера на период восстановления после операции на позвоночнике. Уолтон был назначен временно исполняющим обязанности главного тренера «Уоррирз». Под руководством Уолтона «Уорриорз» установили новый рекорд НБА, выиграв 24 матча из 24 на старте сезона 2015/2016. Поскольку Уолтон являлся замещающим тренером, счёт побед и поражений команды под его руководством официально записывался в статистику главного тренера Стива Керра.

29 апреля 2016 года было объявлено, что Уолтон станет новым главным тренером клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» после завершения сезона 2015/2016. 21 июля он официально был представлен в качестве нового главного тренера «Лейкерс». Уолтон подписал с клубом пятилетний контракт на сумму 25 млн долларов.

12 апреля 2019 года, после завершения регулярного сезона 2018/19, Уолтон покинул пост главного тренера «Лейкерс» по соглашению сторон. Он тренировал клуб на протяжении трёх сезонов, одержал с ним 98 побед при 148 поражениях и ни разу не вывел его в плей-офф.

14 апреля 2019 года Уолтон был представлен в качестве главного тренера клуба «Сакраменто Кингз».

Статистика

Статистика в НБА

Примечания

Ссылки 

Баскетболисты США
Игроки «Аризона Уайлдкэтс» (баскетбол)
Игроки «Кливленд Кавальерс»
Игроки «Лос-Анджелес Лейкерс»
Баскетбольные тренеры США
Тренеры «Лос-Анджелес Лейкерс»
Тренеры «Сакраменто Кингз»